UAE Tour 2020 var den 2. udgave af cykelløbet UAE Tour. Det emiratarabiske etapeløb var det tredje arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2020 og blev arrangeret mellem 23. og 27. februar 2020.

Løbet blev afholdt under udbruddet af coronavirus 2019–20 og efter 5. etape blev to holdmedarbejdere fra et af holdene testet positiv for virussen.
Som en reaktion testede de lokale myndigheder alle deltagerne og satte dem samtidig i karantæne, deriblandt ryttere, arrangører og holdmedarbejdere, og aflyste de to sidste etaper.

Britiske Adam Yates fra  blev kåret som vinder, da han førte løbet samlet efter 5. etape.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
Jonas Gregaard kørte for 
Michael Mørkøv kørte for 
Michael Carbel kørte for 
Asbjørn Kragh Andersen kørte for 
Jesper Hansen kørte for 
Niklas Eg kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape 
Aflyst som følge af coronavirus

7. etape 
Aflyst som følge af coronavirus

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger

2020
UCI World Tour 2020